Haraldsson ist ein Patronym altnordischen Ursprungs und bedeutet Sohn des Harald. Während die moderne Verwendung in Island immer noch rein patronymisch ist, kommt der Name in anderen Ländern auch als Familienname vor.

Namensträger 
 Clas Haraldsson (1922–1984), schwedischer Nordischer Kombinierer
 Daníel Ágúst Haraldsson (* 1969), isländischer Musiker
 Gottfried Haraldsson (~820–856), Sohn des Wikingerkönigs Harald Klak von Haithabu
 Hörður Haraldsson (1929–2010), isländischer Leichtathlet
 Ingemar Haraldsson (1928–2004), schwedischer Fußballtorhüter
 Magnus Haraldsson, Bischof von Skara, Weihbischof in Schwerin
 Olav II. Haraldsson (Olav der Heilige; zu Lebzeiten der Dicke genannt; 995–1030), von 1015 bis 1028 norwegischer König
 Pétur Haraldsson Blöndal (1944–2015), isländischer Politiker (Unabhängigkeitspartei)

Siehe auch 
 Haralson
 Haraldsen

Familienname
Patronym